Ben har flere betydninger:
 Ben – er en legemsdel til at stå og gå på.
 Ben (konstruktionselement) – er et konstruktionselement.
 Knogle (anatomi) – er et andet ord for ben.
 Ben (materiale) – er et materiale
 Tilledningsben - indenfor elektronik.
 Ben (drengenavn) – er et drengenavn.
 Ben (hebræisk) – ses i nogle jødiske navne, f.eks David Ben-Gurion. Fra Hebræisk ("søn", "søn af"), for kvindenavne er det tilsvarende bat.
 Ben (album) - Michael Jacksons andet soloalbum.
 De udvendige forbindelser på elektroniske komponenter omtales i fagterminologien som "ben".